Па́трик Хе́льмес (; ) — немецкий футболист, нападающий, тренер. Выступал за сборную Германии.

Клубная карьера

Ранняя карьера 
Как игрок молодёжной команды Хельмес был в местных молодёжных клубах в Фрёденберге (Вестфалии) и Зигене. Он присоединился к футбольному клубу «Кёльн» в 1997 году, в возрасте 13 лет, однако он считался слишком нестабильным и был отпущен в 2000 году. Впоследствии он вернулся в «Шпортфройнде», где он уже играл некоторое время как игрок молодёжной команды. В сезоне 2004/05 он забил 21 гол за свою команду в третьем дивизионе, стал лучшим бомбардиром лиги, помогая своей команде продвижения во второй дивизион.

Личная жизнь 
Отец Хельмеса, Уве Хельмес, бывший профессиональный футболист, который позже тренировал клуб сына — «Шпортфройнде». С 2008 году он работал в качестве скаута в Леверкузене.

Клубная статистика 

по состоянию на 2 февраля 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на Fussballdaten.de
 Профиль на Kicker.de
 
 Профиль на Weltfussball.de

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Шпортфройнде» Зиген
Игроки ФК «Кёльн»
Игроки ФК «Кёльн II»
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Вольфсбург»
Игроки ФК «Вольфсбург II»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Адмира Ваккер Мёдлинг»
Тренеры ФК «Алеманния» Ахен